Reboul ist der Familienname folgender Personen

 Fabien Reboul (* 1995), französischer Tennisspieler
 Gilles Reboul (* 1969), ist ein französischer Triathlet
 Henri Reboul (1763–1839), französischer Chemiker, Geologe und Politiker
 Jean Reboul (1796–1864), französischer Dichter und Politiker
 Jean-Baptiste Reboul (1862–1926),  französischer Koch
Robert Reboul (1893–1969), französischer Radrennfahrer